Jacksonia — международное научное (латинское) название трёх таксонов:
 Jacksonia Theobald, 1923 — род тлей семейства Aphididae.
 Jacksonia (бабочка) Heath, 1997 — синоним род бабочек Cesa из семейства Lycaenidae.
 Jacksonia (растение) R.Br. ex Sm. — род растений семейства Бобовые.